Achorella — рід грибів порядку Dothideales. Назва вперше опублікована 1915 року.

Класифікація 
Згідно з базою MycoBank до роду Achorella відносять 11 видів:

Примітки

Джерела 
 Theissen, F.; Sydow, H. 1915. Die Dothideales. Kritisch-systematische Originaluntersuchungen. Annales Mycologici. 13(3-4):147-746 - P.340

Роди грибів
Dothideales